Зено́вия () — род североамериканских древесных цветковых растений семейства . Иногда этот род рассматривают как монотипный, сводя все описанные виды в синонимику Зеновии припудренной (Zenobia pulverulenta). Другие источники признают в качестве самостоятельных ещё два вида.

Зеновия припудренная распространена на юго-востоке США; используется во всему миру в садоводстве, культивируется как декоративное красивоцветущее растение.

Название 

Своё научное название род получил в честь Зеновии (Зенобии) Септимии (, , 240 — после 274), царицы Пальмиры, славившейся своей красотой и образованностью.

Русское название рода в научной литературе — «зеновия» (в соответствии с традиционной в русской исторической науке записью имени царицы). В литературе по садоводству растение именуют «зенобией», по латинскому произношению (тем более, что в XX веке имя царицы в русскоязычной исторической литературе также стали писать «Зенобия»).

Поскольку ранее зеновию, а также виды из рода  относили к роду , представители этих трёх родов в англоязычной литературе по садоводству иногда обобщённо именуются «андромедами» ().

Видовое название объясняется тем, что на молодых побегах и на нижней стороне молодых листьях имеется голубовато-белый или голубовато-серый налёт, похожий на пудру. Английское общеупотребительное название растения — honeycup («нектарник»; дословно — «чаша с мёдом»).

Распространение 
Естественный ареал рода — юго-восток США: Южная и Северная Каролина, Виргиния. Зеновия растёт на влажных песчаных почвах — в прибрежных районах, на болотах и в других сырых местах, на окраинах сосновых лесов, часто вместе с вереском.

Биологическое описание 
Зеновия припудренная — полувечнозелёный (то есть остающийся без живых листьев на очень короткий промежуток времени) либо листопадный кустарник.

Высота взрослого растения — от 0,5 , ширина куста колеблется также в этих пределах.

Ветви тонкие, слегка дуговидно изогнутые, покрыты голубовато-серым налётом.

Листья глянцевые, по форме от овальных до продолговато-овальных, супротивные, по краям слегка зубчатые (зубцы тупые), длиной от 2,5 , шириной — от 1 . Цвет листьев — тускло-зелёный; осенью — жёлто-оранжевый с пурпурным оттенком. Молодые листья, подобно ветвям, снизу покрыты беловатым (голубовато-серым) налётом, похожим на пудру.

Цветки мелкие, колокольчатые, на цветоножках, повислые, с запахом аниса или лимона,  в диаметре и  в длину. Собраны в кисти длиной  с числом цветков около 20 штук (иногда больше). Цветёт растение в мае-июне.

Плод — сухая пятигнёздная коробочка коричневого цвета.

В природе растение размножается семенами и вегетативно.

Использование 
В качестве декоративного растения зеновию выращивают в первую очередь из-за привлекательного вида в период цветения.

Лучше всего растёт в полутени на влажной, кислой (как и большинство других вересковых), хорошо дренированной почве. Летом требует обильного полива. Используемые для подкормки удобрения должны быть кислыми. После цветения допускается подрезка для придания кусту нужной формы.

Размножают зеновию летом — семенами, черенками, корневыми отпрысками, отводками.

Растение выдерживает морозы примерно до минус 25 °C (зоны морозостойкости — от 5 до 10).

Классификация

Таксономическое положение 
Роды Зеновия и  составляют трибу  подсемейства  семейства .

Состав рода 
По информации базы данных The Plant List (2013), род включает три вида:
 
 
 
 
 

Названия  и  имеют в The Plant List (2013) статус unresolved name, то есть относительно них нельзя однозначно сказать, можно ли их использовать — либо следует их свести в синонимику других видов.</div>

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 USDA Plants Profile: Zenobia pulverulenta 
 Phylogenetic analyses of Andromedeae (Ericaceae subfam. Vaccinioideae). American Journal of Botany. 86(9): 1290—1300 (1999)

Вересковые
Декоративные кустарники
Монотипные роды растений
Растения болот
Флора Северной Америки